Deset století architektury může označovat:
 Deset století architektury (dokumentární cyklus) – televizní pořad České televize vysílaný od roku 1997
 Deset století architektury (výstava) – výstava na Pražském hradě v roce 2001